Кайл Террел Хайнс (; родился 2 сентября 1986 года в Сиклервилле, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года, но не был выбран. Выступает за баскетбольный клуб «Олимпия Милан».

Профессиональная карьера

Вероли 
После того, как игрок не был выбран на драфте, он подписал контракт с итальянской командой второго дивизиона «Вероли», где выступал в течение двух сезонов, выиграл два кубка второй лиги (2009, 2010) и стал MVP Кубка второй лиги Италии (2009).

Брозе 
В августе 2010 года подписал однолетний контракт с немецким клубом «Брозе». С командой выиграл чемпионат и Кубок страны, а также стал MVP Финала чемпионата Германии в 2011 году. Также был признан MVP Матча всех звёзд чемпионата Германии.

Олимпиакос 
В июле 2011 года подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». С командой дважды выиграл Евролигу - в 2012 и 2013 годах. Также в 2012 году стал чемпионом Греции. В команде играл ведущую роль, отрабатывая как в нападении, так и в защите. Из-за своей прыгучести выступал на позициях центрового и тяжёлого форварда. 24 июня 2013 года Хайнс воспользовался опцией в контракте и покинул клуб.

ЦСКА 
28 июня 2013 года Хайнс подписал двухлетний контракт с российским клубом ЦСКА. 17 июня 2015 года завершил переговоры с московским клубом о переподписании контракта на тот же срок. 16 июня 2017 года вновь подписал двухлетний контракт с «ЦСКА». С сезона 2018/19 был выбран капитаном команды – стал вторым капитаном-легионером в истории армейского клуба.

Милан 
3 июня 2020 года «Милан» объявил о подписании 2-летнего контракта с Кайлом Хайнсом.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА

Баскетболисты США
Игроки БК «Вероли»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Олимпия» Милан
Выпускники Университета Северной Каролины в Гринсборо